Роман Осипович Роздольский (, , псевдоним «Прокопович»; 19 июля 1898, Лемберг, Австро-Венгрия, ныне Львов на Украине — 20 октября 1967, Детройт, Мичиган) — украинский учёный-марксист, экономический и социальный историк, общественный деятель, признанный исследователь трудов Карла Маркса.

Сын известного украинского лингвиста и этнографа Осипа Ивановича Роздольского; племянник композитора церковной музыки Даниила Роздольского. Дом Роздольских был известен в среде западноукраинской интеллигенции как средоточие культурной и литературной жизни Львова; близким другом семьи, в частности, был Иван Яковлевич Франко. Муж Эмилии Роздольской.

Революционная юность. Драгомановки 
С четырнадцатилетнего возраста Роман Роздольский принимал участие в работе сменивших украинофильско-хлопоманские «Громады» западноукраинских «Драгомановских кружков» («Драгомановок») — тайных кружков разнородной по политическим воззрениям молодёжи (включавшей как социалистические, так и либеральные и националистические элементы), занимавшейся изучением и пропагандой антиклерикальных и умеренно-социалистических идей. Благодаря старшим товарищам Роздольский ознакомился с произведениями Маркса, Энгельса, Каутского, Богданова и Лассаля. Однако разногласия и организационная неопределённость «Драгомановок» привели к их распаду после начала Первой мировой войны. Сам Роздольский был призван в австро-венгерскую армию в 1915, а после демобилизации в 1917 совместно с Романом Турянским (Кузьмой) восстановил сеть «Драгомановок» в Львове, Стрые, Дрогобыче, Самборе, Тернополе и Пшемысле.

Намереваясь отмежевать молодёжное социал-демократическое движение в Галиции от австрофильской, социал-шовинистической и реформистской ориентации руководства Украинской социал-демократической партии и организованного ей «Союза освобождения Украины», занимавшегося мобилизацией украинской молодёжи для австро-венгерской армии, Роздольский с единомышленниками приступил к изданию гектографического журнала «Вестник Драгомановских организаций» («Вісник Драгоманівських організацій»). Позже роль «Вестника» переняли журналы «Кличи» («Кличі») и «Свободная школа» («Вільна школа»), редактором которых также был Роздольский.

Во вверенных ему печатных изданиях Роздольский приветствовал Октябрьскую революцию в России, критиковал УСДП за поддержку имперского правительства, выражал солидарность с выступлениями Карла Либкнехта против империалистической войны и с покушением Фридриха Адлера на графа Штюргка. Тем не менее, несмотря на поддержку Роздольским ленинской национальной политики, после вступления войск левого эсера Муравьёва в Киев «Вестник» фактически выступил в поддержку Центральной Рады, назвав красные отряды на Украине «оккупационной армией».

Роздольский был одним из организаторов всекраевого учредительного съезда организации «Интернациональная революционная социал-демократическая молодёжь» («Інтернаціональна Революційна Соціал-Демократична Молодь») весной 1918. После распада Австро-Венгерской империи в Восточной Галиции началась гражданская война между сторонниками Западноукраинской народной республики (ЗУНР) и воссозданного польского государства, в которой большинство членов ИРСДМ (в том числе и Роздольский в чине рядового) воевали в Украинской Галицкой армии. После разгрома войск ЗУНР Роздольский с группой товарищей, опасаясь польского плена, бежал в июле 1919 через карпатские перевалы в Чехословакию.

Коммунистическое движение 
В 1919 в числе других активистов ИРСДМ Роздольский был соучредителем Коммунистической партии Восточной Галиции (Комуністична партія Східної Галичини), впоследствии ставшей ядром образованной в 1923 Коммунистической партии Западной Украины (Комуністична партія Західної України), разгромленной в конце 1930-х.

Параллельно изучая юриспруденцию в Праге и Вене, в 1921—1922 был редактором журнала «Наш стяг» и первой главой Временного ЦК Компартии Восточной Галиции, посещал Львов для проведения коммунистической агитации в среде молодёжи Украинской социал-демократической партии. Представляя её заграничную организацию, в 1921—1924 являлся ведущим публицистом фракции «Васильковцев». Несмотря на то, что Роздольский был одним из основателей и руководителей КПЗУ (в 1924 вошёл в состав Центрального комитета партии), постепенно он был оттеснён от партийной деятельности из-за оппозиционности по отношению к сталинизму: в 1925—1926 Роздольский отказался осудить Л. Д. Троцкого и Левую оппозицию в ВКП(б), а в 1928 выступил в защиту А. Я. Шумского. После раскола в КПЗУ, вызванного недовольством фракции Осипа Василькива сталинской национальной политикой, Роздольский был осуждён как «троцкист» и «шумскист» в 1928. Исключённый из партии за «неподчинение партийной дисциплине» в 1929, Роздольский до конца жизни оставался верным принципам революционного марксизма.

Изолированный от активной политической деятельности, Роздольский посвятил свою дальнейшую жизнь преимущественно теоретической работе. При этом он оставался членом Компартии Австрии и активно участвовал в левом студенческом движении, в частности, в работе кружка, группировавшегося вокруг Макса Адлера. В 1929 под руководством известного правоведа Ганса Кельзена он защитил свою докторскую диссертацию «Проблема неисторических народов у К. Маркса и Ф. Энгельса». В 1927—1931, оставаясь в Вене, был научным сотрудником Московского Института марксизма-ленинизма. В частности, он работал с марксистскими первоисточниками под руководством директора Института Давида Борисовича Рязанова. После разгрома Института в 1931 изучал документы из венских архивов, посвящённые развитию народного хозяйства Галиции и всей бывшей Австрийской империи в XVIII веке, а также истории рабочего и крестьянского движения.

После подавления пролетарского восстания против фашистской диктатуры Дольфуса и расправы над рабочим движением в Австрии в 1934 Роздольский был вынужден вернуться во Львов, где до 1939 преподавал на кафедре экономической истории Львовского университета, возглавляемой польским учёным Францишком Буяком. В сложных условиях в 1934—1938 Роздольский, сконцентрировавшийся преимущественно на научной деятельности, совместно со Степаном Рудыком и Людвиком Розенбергом редактировал троцкистское издание «Жизнь и слово» («Життя і слово»), в котором перепечатывались статьи Троцкого и анализировались репрессии против старых большевиков в Советском Союзе, а также велась борьба против националистических настроений в Западной Украине. Наладив в это время сотрудничество с польской троцкистской оппозицией, Роздольский познакомился с Исааком Дойчером, с которым продолжал сотрудничать и после войны.

Освенцим 
После начала Второй мировой войны Роздольский организовал с женой Эмилией в оккупированном нацистами Кракове мастерскую, ставшую прикрытием для подпольного антифашистского кружка Адама Лютмана и помощи беглецам из краковского гетто.

В сентябре 1942 за помощь преследуемым евреям был арестован гестапо в Кракове и отправлен в Освенцим, где был свидетелем массового уничтожения узников из Польши, Венгрии, СССР и других стран в крематориях. В Освенциме был направлен на принудительные работы столяром на фабрике «Deutsche Ausruestungswerke», расположенной между главным лагерем и Биркенау. Пройдя через концентрационный лагерь в Освенциме, в сентябре 1944 в группе советских и польских военнопленных был переправлен в лагерь в Равенсбрюке близ Берлина, а затем — в Ораниенбург. На протяжении войны, даже пребывая в нацистских концлагерях, Роздольский сохранял уверенность, что война ускорит социалистическую революцию в капиталистических странах и свержение сталинской бюрократии рабочей демократией.

Освобождённый союзническими войсками в 1945, после войны Роздольский некоторое время пробыл в Австрии, после чего выехал в Детройт. В 1949—1951 он устроился на историческом факультете Университета Уэйна, но в годы маккартизма ему отказали в возможности преподавать в университете, и в дальнейшем Роздольский работал в качестве независимого учёного. В одном из архивов Нью-Йорка он обнаружил редкое русскоязычное издание «Экономических рукописей 1857—1859 годов» («Grundrisse») Карла Маркса, вышедших в СССР в 1939, и начал работу над комментарием к этим рукописям.

Наследие Роздольского 
Роман Роздольский — автор значительного числа монографий, написанных преимущественно на немецком и польском языке. Основная тематика его работ — происхождение, история, развитие и трактовка марксизма; социально-экономическая история; общественные и революционные движения в Восточной и Центральной Европе XVIII—XIX веков. Он переписывался с целым рядом видных марксистских мыслителей, включая Эрнеста Манделя, Исаака Дойчера, Пауля Маттика и Карла Корша. Несмотря на признание Роздольского западными левыми, его наследие остаётся практически неизвестным в современной Украине (хотя его издавали небольшими тиражами в Югославии и Польской народной республике).

Главным трудом Роздольского считается сборник изданных ранее эссе и статей «К истории создания марксового „Капитала“» («Написание „Капитала“ Маркса», (, ), выпущенный двумя томами уже после смерти автора в 1968—1969. Благодаря фундаментальности, широте и оригинальности анализа ключевого произведения Маркса Роздольский был признан одним из ведущих теоретиков неомарксизма. Другим важным трудом Роздольского является « — историографическое исследование марксистских взглядов на вопросы национальностей, необходимое для борьбы со спекуляциями вокруг пережитков гегельянского идеализма в воззрениях теоретиков марксизма на роль «неисторических» славянских народов. Отмечаются также следующие произведения Роздольского: «Die grosse Steuer- und Agrarreform Josefs II» (1961), «Stosunki poddańcze w dawnej Galicji» (1962, 2 тт.), «Studien über revolutionäre Taktik. Zwei unveröffentlichte Arbeiten über die II. Internationale und über die österreichische Sozialdemokratie».

Архив Роздольского ныне находится в Институте социальной истории в Амстердаме.

Примечания

Ссылки 
 Архивы Роздольского
 Рая Дунаевская. Критика Романа Роздольского: Методология Роздольского и недостающая диалектика (A Critique of Roman Rosdolsky’s Methodology and the Missing Dialectic) 
 Обзор труда Роздольского «Фридрих Энгельс и проблема неисторических народов» 
 Роман Роздольский: жизнь, мотивы, творчество. Предисловие жены Эмилии Роздольской к книге «К национальному вопросу. Фридрих Энгельс и проблема неисторических народов». Перевод Андрея Здорова
 Роман Роздольский. Узники и смертники двух лагерей: воспоминания об Освенциме и Биркенау
 Роман Роздольський. Фрідріх Енґельс про Україну (1927) 
 Роман Роздольський. Невільники і смертники в двох таборах: спогади про Освенцим і Біркенау (1956) 
 Роман Роздольський. Робітники та батьківщина (1965) 
 Роман Роздольський. (pdf) Роль випадків і «великих людей» в історії (1965) 
 Роман Роздольський. Листування з І.Лисяком-Рудницьким (1966—1967) 
 Роман Роздольский. Революционная притча о равенстве людей

Революционеры Украины
Революционеры Австрии
Философы Украины
Философы США
Философы Австрии
Философы XX века
Теоретики марксизма
Историки-марксисты
Сотрудники ИМЛ
Марксоведы
Коммунисты Украины
Члены Коммунистической партии Западной Украины
Члены Коммунистической партии Австрии
Троцкисты Украины
Троцкисты Польши
Троцкисты Австрии
Участники польско-украинской войны
Выжившие в концлагере Освенцим
Общественные деятели Украины
Общественные деятели Польши
Преподаватели Львовского университета
Выжившие в концлагере Равенсбрюк
Заключённые концлагеря Ораниенбург